Ron Looijesteijn (Anna Paulowna, 26 april 1986) is een Nederlands voormalig motorcoureur.

Racecarrière 
Na tien jaar motocross maakte Looijesteijn in 2007 de overstap naar de wegrace. Al in zijn eerste seizoen worden zijn resultaten steeds beter en zijn progressie bleef niet onopgemerkt. Hij werd daarom opgenomen in de wegraceselectie van de KNMV. Na dit jaar werd meteen de overstap naar het ONK Supersport op een Suzuki GSX-R 600 gemaakt. De Suzuki bleek echter niet competitief en Looijesteijn wist zich slechts sporadisch punten te vergaren. In 2013 begon hij op een Yamaha R6 en daarmee werden de resultaten beter. Op circuit Zolder (België) behaalde hij een podiumplaats in het ONK.

Na een aantal steeds betere seizoenen in de Supersport (600 cc) maakte Looijesteijn in 2015 de overstap naar de Superbike (1000 cc). Looijesteijn wende snel aan deze snellere competitie en wist in zijn vierde raceweekend in deze competitie twee podiumplaatsen te behalen. Na een harde crash op circuit Zolder (België) in het vijfde raceweekend van seizoen 2015 lag Looijesteijn een week in coma en had hij een half jaar nodig om te revalideren. Het bij deze crash opgelopen letsel betekende het einde van zijn carrière.

Racefamilie 
De familie Looijesteijn staat bekend om de activiteiten in de motorsport. Ron's vader en ooms raceten ook waarbij 2 ooms Peter en George het tot WK-niveau brachten. In zijn eerste twee jaar in het ONK kon Ron ook rekenen op de ervaring van oom Peter, die hem alle wedstrijden en trainingen bijstond.

Klasseringen 

 *= om financiële redenen seizoen niet afgemaakt
 **= vanwege blessure seizoen niet afgemaakt

Externe links 
 Officiële teamwebsite (gearchiveerd)
 BeNeCup-website (gearchiveerd)

Nederlands motorcoureur